2 miejscowości w Estonii:
 Rajaküla – wieś w prowincji Virumaa Zachodnia, w gminie Laekvere.
 Rajaküla – wieś w prowincji Ida-Viru, w gminie Mäetaguse.